Анойя может означать:
 Анойя — район (комарка) в Испании.
 Анойя (город) — малый город в Греции.
 Анойя (дим) — община (дим) в Греции.